Koninklijke Collectie heeft betrekking op een collectie van kunst in bezit van de Kroon. Onder andere zijn er:

 De Belgische Koninklijke Collectie; onder andere werken van Rubens, Winterhalter, Van de Velde en Fabre
 De Britse Koninklijke Collectie; onder andere de grootste postzegelcollectie ter wereld
 De Liechtensteinse Vorstelijke Collectie; een van 's werelds grootste private kunstcollecties, ondergebracht in het Liechtensteinmuseum te Wenen
 De Luxemburgse Groothertogelijke collectie
 De Monegaskische Vorstelijke collectie
 De Nederlandse Koninklijke Collectie; onder andere collectie kloskant en miniaturen
 De Noorse Koninklijke Collectie
 De Spaanse Koninklijke Collectie; onder andere de grootste wandtapijtcollectie ter wereld.
 De Zweedse Koninklijke Collectie